Arnès (armadura), aplec d'armes defensives (llevat de l'escut) de l'home o del cavall
 Arnés o arreu, accessori que permet desenvolupar les funcions que les persones atribueixen als animals de tir o cavalcadura
 Arnés o arreu de tir, conjunt d'arreus, guarnicions o guarniments que es posen als animals de tir perquè puguin arrossegar els carruatges amb comoditat
 Arnès (peix) (Peristedion cataphractum), peix de la família dels peristèdids
 Arnés de seguretat, equip destinat a la subjecció a una superfície d'una persona per minimitzar els perjudicis d'una possible caiguda
 L'Isleta e Arnès, municipi francès al departament del Gers i a la regió d'Occitània